Menotte peut être le nom de différentes choses :
 Une menotte, au singulier, est une petite main, et en particulier la main d'un petit enfant. 
 Des menottes (au pluriel) sont des anneaux souvent métalliques reliés par une chaîne ou une penture, servant à entraver les mains ou les pieds d'une personne.
 Au sens figuré, passer ou mettre les menottes à quelqu'un veut dire empêcher ou limiter l'action d'une personne.
 Dans le domaine de la botanique, menotte est un synonyme de clavaire, c’est-à-dire d'un champignon de bois, basidiomycète, hyménomycète, affectant la forme d'une massue ou celle d'un petit arbre, et dont certaines espèces sont comestibles.
 Dans le domaine de la technologie, une menotte est un demi-anneau en fer, dont la partie non fermée est traversée par un boulon à tête et écrou, employé en carrosserie soit comme intermédiaire entre la caisse et le palonnier, soit comme partie de la suspension des véhicules.
 En Belgique, menotte désigne parfois une manique.